Corrado Venini – militare italiano
 Diego Venini – arcivescovo cattolico italiano
 Eugenio Venini – politico italiano
 Giulio Venini – militare italiano
 Ivan Venini – attore italiano
 Julio Venini – calciatore argentino
 Venini (azienda) – vetreria artistica storica di Murano